Cyliosoma är ett släkte av mångfotingar. Cyliosoma ingår i familjen Sphaerotheriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dubbelfotingar
Cyliosoma